Uppsala HK kan  syfta på:

 Uppsala Handbollsklubb
 Uppsala Hockeyklubb